A Team Lotus Formula–1-es csapat eredménysorozata.

''* Graham Hill az 1958-as német nagydíjon Formula–2-es autóval versenyzett.

Formula–1-es csapatok eredménysorozatai